Эмма Адлер (, урождённая Браун (); 20 мая 1858, Дебрецен, Австрийская империя — 23 февраля 1935, Цюрих, Швейцария) — политическая и общественная деятельница, активистка Социал-демократической рабочей партии Австрии, борец за права женщин, писательница периода Fin de siècle, ,  и .

Биография 
Родилась в семье Игнаца Брауна, железнодорожного работника и предпринимателя. Семья принадлежала к либеральной еврейской буржуазии.

В шестилетнем возрасте Эмма стала жертвой сексуального насилия, потеряла невинность, и не имела права вступать в брак.

В 16 лет под влиянием своих четверых братьев, которые были убежденными социалистами, увлеклась идеями социализма и стала активисткой социал-демократического движения. Наиболее известные её братья Генрих Браун (1854—1927) и Адольф Браун (1862—1929).

В 1878 году познакомилась с Виктором Адлером, который работал врачом в психиатрической клинике Вены. В том же году вышла замуж за Виктора, ставшего одним из лидеров и основателем Социал-демократической партии Австрии. Их сын Фридрих Адлер, социалистический политик и революционер, наиболее известный, как убийца министра-президента Австрии графа Карла фон Штюргка в 1916 году.

Была деятельницей Социал-демократической рабочей партии Австрии, сотрудничала с другими еврейскими писательницами того времени, такими как Хедвиг Дом, Берта Паппенгейм и Хедвиг Лахманн, сочетала политическую деятельность с художественным творчеством. Работала в Ассоциации работников образования. Была преподавателем английского и французского языков.

Редактировала австрийский женский журнал «Die Frau». Сотрудничала с рабочей газетой австрийской социал-демократии «Arbeiter-Zeitung», одной из основателей которой была Адельгейд Попп.

Известна перепиской с Карлом Каутским.

В течение жизни имела дело с психическими расстройствами и тяжелыми депрессиями, провела много времени в психиатрических больницах и санаториях.

Умерла в Цюрихе в 1935 году.

В 1887 году драматург Герман Бар посвятил Эмме Адлер одноактную пьесу «La marquesa d’Amaegui. Eine Plauderei».

Творчество 
Писательница, автор многих исторических романов, художественных переводов, в том числе перевела на немецкий язык притчу И. С. Тургенева «Милостыня», придав ей форму пьесы в двух действиях (1897). Печаталась под псевдонимами Марион Лорм и Элен Эрдманн.

Избранная проза и публицистика 
 Goethe und Frau v. Stein, 1887
 Die berühmten Frauen der französischen Revolution 1789—1795, 1906
 Jane Welsh Carlyle: eine Biographie, 1907
 Feierabend. Ein Buch für die Jugend, 1902
 Neues Buch der Jugend, 1912
 Kochschule, 1915
 Arbeiter lernen Fremdsprachen

Примечания

Ссылки 
 Emma Adler
 Эмма Адлер

Деятели феминизма Австрии
Марксисты
Члены Социал-демократической партии Австрии
Переводчики с русского языка
Переводчики прозы и драматургии на немецкий язык
Эпистолографы
Авторы исторических романов